Чемпионат Узбекистана по футболу 2014 — 23-й чемпионат Узбекистана среди профессиональных клубов высшей лиги. Стартовал 15 марта и закончился 7 ноября 2014 года. Команды провели между собой по 2 матча (по одному дома и на выезде).

Участники

География соревнований 
В чемпионате Узбекистана 2014 года 3 клуба представляли Ташкент, одним клубом были представлены города Фергана, Карши, Наманган, Андижан, Алмалык, Самарканд, Бухара, Зарафшан, Бекабад, Мубарек и Джизак.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Хет-трики

Покер

См. также 
 Кубок Узбекистана по футболу 2014
 Кубок ПФЛ Узбекистана по футболу 2014
 Первая лига Узбекистана по футболу 2014
 Вторая лига Узбекистана по футболу 2014

Ссылки 
 
 
 

2014
Спорт в Узбекистане в 2014 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2014